Dvorište je lahko:
 Dvorište Vivodinsko (Hrvaška)
 Dvorište, Despotovac (Srbija)
 Dvorište, Golubac (Srbija)
 Dvorište, Šabac (Srbija)
 Dvorište, Krnjak (Hrvaška)